Biathlonowy bieg masowy mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 18 lutego w Alpensia Biathlon Centre w Daegwallyeong-myeon.

Mistrzem olimpijskim został Francuz Martin Fourcade. Drugie miejsce zajął Niemiec Simon Schempp, a na trzecim stopniu podium uplasował się Emil Hegle Svendsen reprezentujący Norwegię.
W zawodach nie brali udziału Polacy.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018